Чон Джонгук ( , ; род. 1 сентября 1997 года, более известный как Джонгук) — южнокорейский певец, автор песен и музыкальный продюсер. Является самым младшим участником (макне) и главным вокалистом и бой-бэнда BTS. Согласно данным Корейской ассоциации звукозаписывающих компаний (KOMCA), Джонгук является автором шести композиций в дискографии группы.

Ранняя жизнь и образование 
Чон Джонгук родился 1 сентября 1997 года в южнокорейском Пусане. Он второй ребёнок в семье, у него есть старший брат. Посещал начальную школу Пэкян и среднюю школу в Пусане, позже перевёлся в среднюю школу Сингу в Сеуле. Изначально Джонгук мечтал стать профессиональным игроком в бадминтон, но после просмотра выступления G-Dragon с «Heartbreaker» заинтересовался карьерой профессионального певца.

В 2011 году Чон пошёл на кастинг шоу талантов «Суперстар К» в Тэгу, и несмотря на то, что он не прошёл финальный отбор, получил предложения от семи музыкальных компаний, в конечном итоге выбрав Big Hit Entertainment, когда увидел выступление RM’а. Лето 2012 года он провёл в Лос-Анджелесе, совершенствуя танцевальные навыки. В июне того же года Джонгук участвовал в клипе Джо Квона «I’m Da One», и был в подтанцовке женской группы .

В феврале 2017 года Джонгук окончил старшую школу искусств. Двумя месяцами ранее, в ноябре 2016 года, он решил не сдавать вступительные экзамены в университет, и поэтому никуда не поступил ввиду загруженного расписания.

Карьера

2013—2014: Дебют в BTS и начинания в карьере 

13 июня 2013 года Джонгук дебютировал как один из четырёх вокалистов, саб-рэпер, самый младший участник и лицо бойбенда BTS. В группе он выпустил две сольные композиции — «Begin» и «Euphoria». «Begin» была выпущена в октябре 2016 года и вошла во второй студийный альбом Wings. Текст песни рассказывал о переезде Джонгука в Сеул и встрече с одногруппниками. «Euphoria» для Love Yourself 結 'Answer' была написана в жанре фьюче-бейс, продюсером стал канадский диджей DJ Swivel. Изначально композиция стала главной темой мини-фильма «Euphoria: Theme of Love Yourself 起 Wonder». Песня дебютировала за пределами «горячей сотни», расположившись на 105 месте, и на протяжении 13 недель находилась в цифровом чарте Gaon.

В октябре 2018 года вместе с остальными участниками получил Орден «За заслуги в культуре» от Президента Республики Корея.

2015−настоящее время: Сольная деятельность 

В сентябре 2015 года Джонгук принял участие в кампании «Единая мечта, единая Корея» и стал одним из исполнителей одноимённой песни, записанной несколькими корейскими артистами в память о Корейской войне. Впервые песня была представлена на концерте 15 октября того же года.

Чон известен тем, что записывает каверы на синглы популярных исполнителей, таких как Джастин Бибер, Адам Левин, Тори Келли, Трой Сиван, Zion.T, Рой Ким, Ли Хай.

В 2016 году он участвовал в шоу «Цветочная команда» и «Звёздный броманс». Он также появлялся на передаче «Лучший певец в маске» в 71 и 72 эпизодах. На KBS Song Festival Джонгук исполнил кавер «I’m Butterfly» вместе с другими идолами 97 года рождения. В 2018 году, во время подготовки камбэк-шоу BTS телеканал Mnet предложил ему должность одного из продюсеров проекта. 6 ноября того же года он выступил вместе с Чарли Путом на MBC Plus X Genie Music Awards, где исполнил хит-сингл «We Don’t Talk Anymore».

Вклад и влияние 
В 2019 году Джонгук стал третьим самым предпочитаемым айдолом у публики по версии корейского института Гэллапа. Он впервые появился в этом списке в 2016 году и занял двадцатое место, а затем семнадцатые и восьмые места в 2017 и 2018 годах соответственно.

В 2018 году Джонгук на протяжении десяти недель сохранял первенство в рейтинге журнала Hi China, где представлялись самые предпочитаемые знаменитости в Китае. В октябре он провёл одиночную трансляцию в V Live и набрал более 3,7 миллиона зрителей по всему миру, что стало рекордом в истории сервиса. В декабре Джонгук выложил в Твиттер видео со студии звукозаписи, и твит стал самым пересылаемым за год в Корее. В том же году он значительно поднялся в топе самых предпочитаемых публикой идолов Кореи, заняв восьмое место.

В январе 2019 года на официальном фан-кафе группы Джонгук опубликовал пост об использовании кондиционера для белья фирмы Downy (в России, Японии и Европе он более известен как Lenor). Это привело к тому, что акции компании возросли на 11 % и весь запас товара на два месяца сразу же был раскуплен.

Дискография

Песни, попавшие в чарты

Другие песни

Участие в написании песен

Фильмография

Трейлеры и маленькие фильмы

Телевизионные программы

Примечания

Комментарии

Источники 

Музыканты BTS
Телеведущие Республики Корея